Список танцевальных хитов № 1 1994 года по версии Billboard включает танцевальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Hot Dance Club Play в 1994 году. Позиции хит-парада формируются на основе статистических данных о музыкальных треках, проигрывающихся ночных клубах США; плей-листы предоставляются еженедельно клубами и диджеями.

Список синглов № 1

См. также 
 1994 год в музыке
 Лучшие синглы США 1994 года по версии Billboard
 Список синглов №1 в США в 1994 году (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 1994 году
 Список рок-хитов №1 1994 года (Billboard)

Примечания 

Чарты Billboard 1994 года
Списки танцевальных хитов Billboard
Списки хитов № 1 1994 года